Eckelt ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Eckelt (* 1960), deutsche Drehbuchautorin, Regisseurin und Autorin
 Georg Eckelt (1932–2012), deutscher Grafiker und Fotograf
 Johann Valentin Eckelt (1673–1732), deutscher Organist und Musikgelehrter
 Michael Eckelt, deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Eckelt Glas GmbH mit Sitz in Steyr, der größte Flachglasveredelungsbetrieb in Österreich